

Niemcy 
 Schmitt – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell

Osoby 
 Albert Schmitt – powstaniec listopadowy, demokratyczny działacz emigracyjny, wolnomularz 
 Allison Schmitt – amerykańska pływaczka 
 Arnd Schmitt – niemiecki szermierz 
 Carl Schmitt – niemiecki politolog
 Damien Schmitt – francuski perkusista 
 Éric-Emmanuel Schmitt – francuski dramaturg, eseista i powieściopisarz
 Harrison Schmitt – amerykański astronauta
 Henryk Schmitt – polski historyk
 Kurt Paul Schmitt – niemiecki ekonomista 
 Martin Schmitt – niemiecki skoczek narciarski 
 Otto Herbert Schmitt – amerykański wynalazca, inżynier i biofizyk
 Pál Schmitt – węgierski szermierz 
 Philip Schmitt – zbrodniarz hitlerowski
 Thorsten Schmitt – niemiecki narciarz
 Vivian Schmitt – niemiecka aktorka

Inne 
 Z22 Anton Schmitt – niemiecki niszczyciel typu 1936

Zobacz też 
 Schmidt
 Smis
 Smit
 Smith
 Smyth
 Szmidt
 Szmit
 Szmyd